Tono bzw. Tōno steht für:
 Tōno, eine Stadt in Japan
 Tono (Fluss), ein Fluss in Oecusse (Osttimor)
 Tono, auch Pasar Tono, ein Marktort am Fluss Tono
 Tono (Stadt), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Tono (Litoral), Ort im Norden der Provinz Litoral in Äquatorialguinea

Toño ist der Name folgender Personen: 
 Toño (Fußballspieler, 1979) (Antonio Rodríguez Martínez; * 1979), spanischer Fußballtorhüter
 Toño (Fußballspieler, 1986) (Antonio Ramírez Martínez; * 1986), spanischer Fußballtorhüter 
 Toño (Fußballspieler, 1989) (Antonio García Aranda; * 1989), spanischer Fußballspieler

Tōno ist der Familienname folgender Personen:
 Daiya Tōno (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Mamare Tōno, japanischer Autor

Siehe auch:
 Thunfisch (ital. tonno)
 Ton
 Tone